Als Kabinett Engell bezeichnet man folgende Landesregierungen unter Hans Egon Engell (NSDAP, 1897–1974):
 Als Ministerpräsident von Mecklenburg-Schwerin (1933): Kabinett Engell (Mecklenburg-Schwerin)
 Als Ministerpräsident von Mecklenburg (1934): Kabinett Engell (Mecklenburg)